Gutrat bezeichnet

 Burgruine Gutrat befindet sich bei Hallein im Bundesland Salzburg in Österreich
 Ruine Alt-Gutrat (auch Rossstall genannt) liegt nordwestlich des Weges, der zur Burgruine Gutrat im Gemeindegebiet von Hallein bei Au führt